Czerwona bezeichnet folgende geographische Objekte in Polen
 Czerwona (Ciepielów), Dorf in der Gemeinde Ciepielów, Woiwodschaft Masowien
 Czerwona (Gross Lassowitz), Ortsteil in der Gemeinde Gross Lassowitz, Woiwodschaft Oppeln
 Czerwona (Fluss) (deutsch Wonne), Fluss zur Ostsee im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern